Metsamor peut désigner :

Toponymes 
 Metsamor, une communauté urbaine du marz d'Armavir en Arménie ;
 la centrale nucléaire de Metsamor, située à proximité ;
 Metsamor, une communauté rurale du marz d'Armavir en Arménie.

Hydronyme 
 La Metsamor, une rivière d'Arménie.